

Onomastica
Assalonne – nome proprio di persona italiano maschile

Personaggi
Assalonne – figlio del Re Davide e di Maaca, figlia di Tamai, re di Ghesur;
Assalonne – padre di Mattatia (I Libro dei Maccabei, 11, 70)
Assalonne – padre di Gionata (I Libro dei Maccabei, 13, 11)
Assalonne – inviato di Giuda presso Lisia, tutore di Antioco Eupatore e reggente del regno dei seleucidi (II Libro dei Maccabei, 11, 17);